Fotsch steht für:

 ein Tal in den Stubaier Alpen in Tirol, siehe Fotschertal
 Christian Fotsch (* 1962), Schweizer Musiker und Produzent von Musikfestivals